Сяо Юаньмін (кит. традиц.: 蕭淵明; піньїнь: Xiao Yuanming; помер 556) — п'ятий імператор Лян з Південних династій. 
 Тао Юаньмін (кит. трад. 陶淵明, спрощ. 陶渊明, піньінь: Táo Yuānmíng, *365 — †427) — відомий китайський поет та письменник часів Шести царств.